Pablé ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pablé (geb. 1930), österreichische Musikkritikerin
 Helene Partik-Pablé (geb. 1939), österreichische Richterin im Ruhestand und Politikerin (BZÖ)